Kings Of Tomorrow (souvent abrégé en K.O.T.) est un duo de producteurs américains basés à New York, produisant de la House et du Garage. À l'origine composé de Jason Sealée (dit Jay "Sinister" Sealée) et Sandy Rivera, le duo est aujourd'hui formé par Sandy Rivera et Jose Burgos.

Liens externes
Site officiel
Discogs

Groupe de house music
Groupe américain de musique électronique